Comissió (remuneració)
 Comissió bancària
 Comissió parlamentària
 Comissió Europea

Pàgines de desambiguació